Saint-Vaast kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Vaast-de-Longmont, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Vaast-d'Équiqueville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Vaast-Dieppedalle, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Vaast-du-Val, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Vaast-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Vaast-en-Cambrésis, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Vaast-en-Chaussée, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Vaast-la-Hougue, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Vaast-lès-Mello, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Vaast-sur-Seulles, departementet Calvados i regionen Normandie,